Kish može značiti:

 Kiš (Sumer), stari sumerski grad, danas u Iraku 
 Kiš, Iran, iranski otok i grad u Perzijskom zaljevu
 Kish Air, iranski zrakoplovni prijevoznik nazvan po otoku
 Kish (Biblija), lik iz Biblije
 Kish Bank je plićina u Irskom moru, ribarska pošta. Svjetionik Kish ( ) obiljažava lokaciju plićine.

es:Kish